Masters 2007 (Saga Insurance Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades mellan 14 och 21 januari 2007 i Wembley Arena, London. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna plus Jimmy White och Ding Junhui som fick wild cards, samt Stuart Bingham som vann kvalturneringen. Det var första gången som 19 spelare deltog i turneringen (mot normala 18). Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Ding Junhui i finalen med 10–3.

Händelser under turneringen 
 I finalen mellan Ronnie O'Sullivan och Ding Junhui som spelades i bäst av 19 frames, alltså först till 10, gick Ding fram till O'Sullivan för att tacka för matchen då O'Sullivan vunnit sitt 9:e frame. Förklaringen var att Ding trodde att matchen spelades i bäst av 17.

 Ding Junhui blev i matchen mot Anthony Hamilton den yngste någonsin (19 år) att göra ett maximumbreak i TV. Det var endast det andra maximumbreaket i Masters' historia, det första gjordes av kanadensaren Kirk Stevens 1984.

Wild card-omgång

Två wild card-spelare (White, Junhui) samt kvalvinnaren (Bingham) mötte spelarna rankade på plats 14–16.

Huvudturnering

Final

2007 i Storbritannien
2007
Snookersäsongen 2006/2007